Ива́н Ива́нович Андре́ев
 Андреев, Иван Иванович (1880—1919) — русский учёный-химик, основоположник отечественной азотной промышленности.
 Андреев, Иван Иванович (1915—1993) — советский живописец и педагог.